

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Igor De Savitch, acteur français, spécialisé dans le doublage ;
 Walter Savitch, chercheur en informatique.

Voir aussi